Чемпионат Белорусской ССР по футболу 1972 — 40-й розыгрыш чемпионата БССР. Чемпионом стал бобруйский «Строитель».

Первая группа

Вторая группа

Западная зона

Восточная зона

Ссылки 
 RSSSF
 Первая группа на kick-off.by
 Вторая группа на kick-off.by
 regional-football.ru

Футбол в СССР в 1972 году
1972 год в Белоруссии
Чемпионат Белорусской ССР по футболу